

Persone 
 Alberto Theodoli di Sambuci (1873-1955) – ingegnere, dirigente d'azienda e politico italiano
 Augusto Theodoli (1819-1892) – cardinale italiano
 Flaminia Theodoli (1914-1961) – cestista italiana
 Gerolamo Theodoli (anche Girolamo Theodoli) (1677-1766) – nobile e architetto italiano
 Gregorio Theodoli (?–1227) – cardinale italiano
 Mario Theodoli (1580-1650) – cardinale italiano
 Niccolò Theodoli (1917-1988) – produttore cinematografico italiano

Altro 
 Theodoli – famiglia nobile italiana
 Castello Theodoli – castello nel comune di Sambuci, provincia di Roma